La quarantaseiesima edizione del Premio Martín Fierro per il meglio della radio e della televisione in Argentina, corrispondente alle produzioni del 2015 e organizzata da APTRA, si è svolta presso l'Hotel Hilton di Buenos Aires. A differenza delle precedenti consegne, quest'anno la cerimonia sarà divisa in due serate; una per la televisione e una per la radio. 

La cerimonia per la televisione è stata trasmessa su Canale 13 domenica 15 maggio 2016 alle 21:15. guidato da Mariana Fabbiani e Guido Kaczka, come nella precedente edizione.

Nomination

Unitario y/o Miniserie

Ficción diaria

Periodístico

Humorístico de actualidad

Deportivo

Noticiero

Interés general

Musical

Revelación

Panelista

Cultural / Educativo

Entretenimiento

Altri progetti